Кумдыколь:
 Кумдыколь (озеро) — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Кумдыколь (село) — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана.